Чемпионат Чехии по футболу 2011/2012 — 19-й сезон чемпионата Чехии по футболу. В турнире, проходившем с 29 июля 2011 года по 12 мая 2012 года приняли участие 16 клубов. Титул защищал футбольный клуб «Виктория Пльзень». По результатам турнира чемпионом Чехии стал клуб «Слован Либерец».

Турнирная таблица 

 Примечания:
 С футбольного клуба «Сигма» снято 9 очков за участие в договорных матчах.

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Обладатели 2 места по ходу чемпионата

Обладатели 3 места по ходу чемпионата

Результаты

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт 

2011/2012
Чехия